Teletón 2012 puede hacer referencia a las siguientes cruzadas benéficas:
 Teletón 2012 de Chile.
 Teletón 2012 de Perú.